USS Tuscaloosa peut faire référence à :
 , un croiseur lourd de la marine américain de classe New Orleans actif de 1934 à 1946, vendu pour démolition en 1959 ;
 , un navire de débarquement de chars de classe Newport en service entre 1970 et 1994.

Tuscaloosa